Ге́рберт () — мужское имя германского происхождения. Сложено из древненемецких слов heri (войско) и beraht (блестящий, прославленный).

Известные носители 
 Герберт Джордж Уэллс (1866—1946) — английский писатель и публицист.
 Герберт Гувер (1874—1964) — президент США (1929—1933).
 Герберт Маркузе (1898—1979) — американский философ немецкого происхождения.
 Герберт Орильякский (ок. 946—1003) — 139-й Папа Римский под именем Сильвестр II.
 Герберт (Гриффины) — персонаж сериала «Гриффины».
 Герберт I (ранее 985—1032/1035) — граф Мэна.
 Герберт I де Вермандуа (840/850—902) — сеньор Перонны, Санлиса и Сен-Кантена, граф де Вермандуа и де Мо.
 Герберт II (ум. 1062) — граф Мэна, сын Гуго IV, графа Мэна, и Берты де Блуа.
 Герберт II (ок. 950—995) — граф Мо (Герберт III) и Труа (Герберт II), граф Омуа.
 Герберт II де Вермандуа (ок. 880—943) — граф Вермандуа и Мо, граф Лана.
 Герберт III де Вермандуа (ок. 954—993/1002) — граф Вермандуа.
 Герберт III д’Омуа (X век) — граф Омуа с 943 года из династии Гербертинов (Каролингов).
 Герберт IV де Вермандуа (ок. 1032—1080) — последний граф Вермандуа.

Фамилия 
Герберт, Херберт () — фамилия, происходящая от личного имени Герберт. Известные носители:

 Герберт
 Герберт, Брайан (род. 1947) — американский писатель-фантаст, сын Фрэнка Герберта.
 Герберт, Гэри (род. 1947) — американский политик, представляющий Республиканскую партию.
 Герберт, Джеймс (род. 1943) — английский писатель в жанре ужасов.
 Герберт, Ксавье (полное имя Альберт Фрэнсис Ксавье Герберт; 1901—1984) — австралийский писатель.
 Герберт, Мартин (1720—1793) — немецкий теолог, историк, источниковед, теоретик музыки.
 Герберт, Николай (1934—2022) —  британский пэр, работал журналистом, был известен в профессиональной среде как Ник Герберт.
 Герберт, Сидни (1810—1861) — британский политик, министр, сын русской графини Екатерины Воронцовой.
 
 Герберт, Уолтер Уильям (1934—2007) — британский полярный исследователь.
 Герберт, Фрэнк (1920—1986) — американский писатель-фантаст, отец Брайана Герберта.
 Герберт, Хилари Абнер — американский политик-демократ, 33-й министр военно-морских сил США.

 Херберт
 Херберт, Виктор (1859—1924) — американский композитор, автор популярных в начале XX века оперетт.
 Херберт, Джастин (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Херберт, Джонни (род. 1964) — британский автогонщик, победитель 24 часов Ле-Мана 1991 года, пилот Формулы-1.
 Херберт, Збигнев (1924—1998) — польский поэт, драматург, эссеист.
 Херберт, Майк (род. 1960) — американский гребец-байдарочник.
 Херберт, Мэтью (род. 1972) — британский композитор, диджей и музыкальный продюсер.
 Херберт, Пол (род. 1949) — генеральный директор ОАО «Группа „Илим“» (с 2007).
 Херберт, Рики (род. 1961) — новозеландский футболист и тренер.
 Херберт, Энтони (род. 1998) — тринидадский футболист.

 Составная фамилия
 Херберт Харриган, Микия (род. 1998) — британская баскетболистка.

Другое 
 Герберт (остров)

Мужские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена